Постоянный представитель Российской Федерации (СССР) при ООН — официальное должностное лицо, представляющее Российскую Федерацию во всех органах Организации Объединённых Наций. Постпред имеет ранг Чрезвычайного и полномочного посла. В иерархии Министерства иностранных дел приравнивается к первому заместителю министра.

С 27 июля 2017 года должность занимает Василий Алексеевич Небензя.

Постоянные представители СССР и Российской Федерации при ООН

См. также 
 Постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке
 Список представителей Российской Федерации при международных организациях

Ссылки 
 Список представителей СССР при ООН в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Примечания 

ООН